Косоево — название населённых пунктов:

Россия 
 Косоево — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.
 Косоево — деревня в Увинском районе Удмуртии.